Bobingen (Beieren)
Böbingen (Rijnland-Palts) 
Böbingen an der Rems (Baden-Württemberg)